Кашкен:
 Кашкен, Динмухаммед Болатулы — казахстанский футболист, защитник.
 Кашкен (река) — река в России, протекает в Кемеровской области.